Верхняя Елюзань (Аембура) () — село в Городищенском районе Пензенской области России, административный центр Верхнеелюзанского сельсовета. Было основано в 1684 году. 

Расположено в правобережье реки Колдаис в 8 км к юго-западу от села Средняя Елюзань, в 34 км к югу от Городища, в 60 км к юго-востоку от Пензы.

От села отходят автодороги: на северо-запад в Сурск (на Городище, к М5), на северо-восток в Среднюю- и Нижнюю Елюзани (к М5).

Население 
Национальный состав (2010): татары — 94,8 %, не указали национальную принадлежность — 4,9 %.

Примечания 

Населённые пункты Городищенского района (Пензенская область)